Norberto Martínez, calciatore peruviano
Norberto Martínez, calciatore honduregno